Turska nogometna reprezentacija (turski: Türkiye Millî Futbol Takımı) predstavlja Tursku na međunarodnim nogometnim natjecanjima i pod vodstvom je Turskog nogometnog saveza. Najveći uspjeh je osvajanje trećega mjesta na SP 2002. godine. Turska igra pod okriljem UEFA-e. 

Nisu se uspjeli kvalificirat na EURO 2012, ali kvalificirali su se na EURO 2016. i EURO 2020.

Trenutačni sastav 
Zadnji put ažurirano: 5. lipnja 2021.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Andorom: 17. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova unesen poslije utakmice sa Andorom: 17. studenog 2019.

Izbornici 

Broj utakmica unesen poslije kvalifikacijske utakmice sa Andorom: 17. studenog 2019.

Izvori 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Turskoj
Nogomet